Die Firma Fabbrica d’organi Mascioni mit Sitz in Azzio ist eine Orgelbauwerkstatt in Italien; sie ist eine der ältesten Orgelbaufirmen Europas.

Geschichte 
Das Familien-Unternehmen wird bereits in sechster Generation geführt. Gegründet wurde es im Jahre 1829 von Giacomo Mascioni (1811–1896) in Comacchio di Cuvio. Dessen Söhne Anacleto (1837–1893), Bernardo (1844–1890) und Gaspare (1848–1893) stiegen in das Unternehmen ein. Bernardos Söhne bildeten die dritte Generation: Enrico (1867–1936), Tullio I (1869–1850) und Vincenzo I (1871–1953). Die Söhne von Vincenzo I. waren Giacomo II. (1897–1975), Ernesto (1898–1980), Giovanni I (1905–1979), Angelo (1907–1969), Vincenzo II (1910–1975) und Tullio II. (1914–1999). Die fünfte Generation setzte sich aus Ernestos Söhnen Eugenio (* 1932), Enrico (1934–2021) und Mario (1937–2020) sowie Tullios II. Sohn Giovanni II.  (* 1946) zusammen. Heute liegt die Leitung des Familienunternehmens in den Händen von Eugenios Sohn Andrea (* 1965) und seinem Cousin Giorgio (* 1966), dem Sohn von Enrico.

Seit etwa 40 Jahren befasst sich das Unternehmen auch mit der Restaurierung historischer Orgeln. Zu den bedeutendsten Orgeln, die von Mascioni gebaut und betreut wurden und werden, zählen die Orgeln des Petersdomes in Rom und in der Kathedrale von Florenz.

Werkliste (Auswahl) 
Die hergestellten Instrumente sind in zahlreichen Kirchen und Konzertsälen anzutreffen:

Literatur 
 Informationen zur Geschichte des Unternehmens

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website der Orgelbaufirma Mascioni

Mascioni
Produzierendes Unternehmen (Italien)
Musik (Italien)
Gegründet 1820
Unternehmen (Provinz Varese)
Azzio